Messmer oder Meßmer steht für:

 Meßmer (Unternehmen), deutsches Teehandelsunternehmen
 Villa Meßmer in Alzenau, Deutschland
 Walter Messmer (Unternehmen), Hamburger Kaffeerösterei

Messmer oder Meßmer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Messmer (1900–1987), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof in Madagaskar
 Alois Meßmer (1822–1857), österreichischer Schriftsteller und Theologe
 Anna-Katharina Meßmer (* 1983), deutsche Speakerin, Beraterin, Aktivistin und Soziologin
 Arwed Messmer (* 1964), deutscher Fotograf
 Charles Messmer (1893–1951), Schweizer Graphiker und Illustrator
 Demeter Messmer (1795–1869), badischer Oberamtmann
 Domenica Messmer (1902–1988), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin
 Eduard Meßmer (1824–1910), deutscher Unternehmer und Teehändler
 Franzpeter Messmer (* 1954), deutscher Autor, Festivalleiter und Musikwissenschaftler
 Johann Messmer (1818–1880), Schweizer Politiker
 Josef Messmer (1731–1804), österreichischer Schulreformer
 Joseph Anton Meßmer (1829–1879), deutscher Archäologe
 Jürgen Messmer (* 1940), deutscher Fußballschiedsrichter
 Kurt Meßmer (1922–2012), deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof
 Kurt Messmer (* 1946), Schweizer Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Magali Di Marco Messmer (* 1971), Schweizer Triathletin
 Nikolaus Messmer SJ (1954–2016), kasachischer Bischof der römisch-katholischen Kirche
 Otto Messmer (1892–1983), US-amerikanischer Animator
 Pierre Messmer (1916–2007), französischer Politiker
 Rita Messmer (* 1954), Schweizer Pädagogin und Autorin
 Sebastian Gebhard Messmer (1847–1930), US-amerikanischer Erzbischof
 Ullrich Meßmer (* 1954), deutscher Politiker (SPD)
 Werner Messmer (Unternehmer) (1927–2016), deutscher Industrieller
 Werner Messmer (* 1945), Schweizer Politiker (FDP)
 Willi Meßmer (* 1926), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mesmer
 Messemer